Le psaume 35 peut désigner :
 le psaume 35 (34) : psaume 35 selon la numérotation hébraïque, psaume 34 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 36 (35) : psaume 36 selon la numérotation hébraïque, psaume 35 selon la numérotation grecque.